Anna av Danmark kan syfta på flera personer: 

 Anna av Danmark (1532–1585), dotter till Kristian III av Danmark och Dorothea av Sachsen-Lauenburg, gift med August I av Sachsen och därmed kurfurstinna av Sachsen. 
 Anna av Danmark (1574–1619) eller Anne, dotter till Fredrik II av Danmark och Sofia av Mecklenburg, gift med Jakob VI av Skottland och därmed drottning av Skottland (och senare även av England).